Rhythm Inside (Loïc Nottet), een single van Loïc Nottet uit 2015
 Rhythm Inside (Calum Scott), een single van Calum Scott uit 2016